Por Temple ("templo" ou "têmpora" em francês e inglês) poderá estar à procura de:

Shirley Temple - actriz estado-unidense
The Temple, banda de metal/hardcore portuguesa

Localidades

Santiago Temple

Temple (Geórgia)
Temple (Texas)
Temple Terrace

Temple (Gironde)
Ou ainda:
Temple-Laguyon
Temple-sur-Lot
Temple

Desambiguação
Desambiguações de topônimos